Skyscraper (1928), een Amerikaanse stille film geregisseerd door Howard Higgin
Skyscraper (2018), een Amerikaanse actiefilm geregisseerd door Rawson Marshall Thurber
Wolkenkrabber, de Nederlandse vertaling van skyscraper
Banner (digitaal), een lange, verticale grafische reclame-uiting op het internet
Skyscraper (kunstwerk), een rondreizend kunstwerk